Портрет — мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва.

Твори 
 «Портрет» — повість Миколи Гоголя, вперше видана 1835 року.
 «Портрет» — казка Сергійя Михалкова.

Фільми 
 «Портрет» — німий художній фільм, знятий в Російській імперії в 1915 році.
 «Портрет» — художній фільм знятий у Швеції в 1999 році.

Мультфільми 
 «Портрет» — радянський мультфільм створений 1965 році за сюжетом казки Сергійя Михалкова

Музика 
 «Портрет» — опера Мечислава Вайнберга за мотивами повісті Гоголя, вперше виконана 20 травня 1983 року.
 «Портрет» — пісня російської співачки МакSим, випущена в 2009 році.